Новоселицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Новоселицька волость — Хотинського повіту Бессарабської губернії;
 Новоселицька волость — Ізяславського повіту Волинської губернії;
 Новоселицька волость — Сквирського повіту Київської губернії;
 Новоселицька волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.